Great Northern Passenger Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Great Northern Passenger Depot (Alexandria, Minnesota), NRHP-ID: 85001760
 Great Northern Passenger Depot (Rugby, North Dakota), NRHP-ID: 91001466